Еялет Горі або Горійське бейлербейство — адміністративно-територіальна одиниця Османської імперії. Існував у 1587—1605 роках. Утворився внаслідок османських завоювань в Грузії.

Історія 
З початком у 1578 році чергової війни османської імперії проти Персії війська на чолі з візиром Лала Мустафой-пашею захопили Картіл, де в місті Горі було відновлено фортецю та створено санджак Тіфлійського бейлербейства. У 1579—1582 роках під час запеклих боїв з Персією, що перейшла у контрнаступ Горі була важливою військовою базою та опорою панування Османів на Кавказі. У 1587 році адміністративний центр бейлербейства перенесено з Тіфліса до Горі, а 1588 році Симона I за згоду сплачувати данину відновлено на троні Картлі та повернуто Тіфліс.

У 1590 році відповідно до Стамбульського договору кавказькі землі було закріплено за Османською імперією. Того ж року Горі набуває статусу еялету. Водночас до нього приєднуються белики Лорі та Дманісі. В результаті разом з Ширванським еялетом став провідною провінцією, звідки контролювався Кавказ. Османські залоги стояли в значних фортецях та великих містах, а місцеве керування здійснювали залежні царі та князі.

У 1595 році за підбурювання Персії проти Османської імперії повстали Картлі та Кахетія. У 1598 році взято в облогу Горі, яке було захоплено після 9-місячної облоги 1599 року. У відповідь османські війська на чолі з Джафар-пашею рушили на Картлі. У битвах при Архуло та Парцхісі антиосманські війська зазнали поразки. Того ж року відновлено владу в Горі.

Проте протягом 1601 року більша частина еялету була звільнена військами Картлі. У 1603 році у війну вступила Персія. В результаті до 1605 року всі володіння Горійського еялету було втрачено. Ця ситуація була закріплена Серавським миром 1618 року.

Джерела 
 D. E. Pitcher (1972). An Historical Geography of the Ottoman Empire: From Earliest Times to the End of the Sixteenth Century. Brill Archive. p. 140
 Сванідзе М. З історії Грузинсько-Османських відносин (XVI—XVII століть), Тбілісі, 1971.

Еялети
Османська Грузія